Študlov (Duits: Studlow) is een Tsjechische gemeente in de regio Zlín, en maakt deel uit van het district Vsetín.
Študlov telt 524 inwoners.

Gemeente in Vsetín